Веселуха Ксенія Володимирівна (нар. 26 січня 1994, Мукачеве, Закарпатська область, Україна) — російська футболістка українського походження.
 Веселуха — річка в Україні, в межах Маневицького району Волинської області та Володимирецького і Зарічненського районів Рівненської області. Права притока Прип'яті (басейн Дніпра).